Příjmení Mansfield nese více různých osobností:

 Jayne Mansfieldová (1933–1967) – americká herečka
 Katherine Mansfieldová (1888–1923) – novozélandská spisovatelka
 Martha Mansfield (1899–1923) – americká herečka
 Peter Mansfield (1933–2017) – anglický fyzik

Související články 
 Mansfeld (příjmení)

Externí odkazy